

Plaatsen 
 Agger (plaats), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Thisted
 Agger (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Thisted. De parochie maakt deel uit van het bisdom Aalborg
 Agger (Zeeland), een voormalig stuk land in de Nederlandse provincie Zeeland dat bij de Sint-Pontiaansvloed (1552) onder water verdween

Water 
 Agger (getijde), een lokaal getijdeverschijnsel, met name een kortstondige stijging van het zeewater bij eb (ook bekend als dubbel laagwater)
 Agger (kreek), een kreek en restant van de Schelde in Woensdrecht
 Agger (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 
 De Agger, een waterschap dat is opgegaan in het Scheldekwartier dat weer is opgegaan in Brabantse Delta

Overig 
 Agger (bouwwerk), een romeins bouwwerk
 Daniel Agger, een Deens betaald voetballer die speelt als centrale verdediger bij de club Liverpool.